, часто сокращаемая до  — японская анимационная компания. Основана в октябре 1962 года Тацуо Ёсидой вместе с его братьями Кэндзи и Тоёхару (или по псевдониму «Иппэй Кури»). Название студии имеет двойное значение в японском: одно — «ребёнок Тацу» (Тацу — прозвище Тацуо), а второе — «морской дракон», что послужило основой для лого компании в виде морского конька.

История 
С момента создания студия ориентировалась на произведения для трансляции по телевидению в противовес конкурентной студии Toei Animation, в основном интересовавшейся полнометражными лентами, но перешедшей и на телевидение после создания Tatsunoko. Дебют студии состоялся в 1965 году сериалом Space Ace. С тех пор много легендарных фигур аниме-индустрии работали с Tatsunoko: например, Хироси Сасагава, Коити Масимо, Кацухиса Ямада и Хидэаки Анно.

Переведенные и отредактированные версии наиболее успешных работ студии, таких как «Гонщик Спиди» (1967), Gatchaman (1972) и Samurai Pizza Cats (1990) Хироси Сасагавы, указываются как привлекшие международное внимание к японской анимации. Несмотря на уклон в работах студии в приключенческие и научно-фантастические работы, Tatsunoko также известна и фэнтезийными произведениями для детей, такими как Minashigo Hutch (1970), The Adventures of Pinocchio (1972), Temple the Balloonist (1977), The Littl' Bits (1980) и основанной на Библии «Суперкниге» (1981).

В июне 2005 года Takara приобрела большую часть акций студии, и Tatsunoko стала отделением Takara Tomy, новой компании, созданной в результате объединения Takara и TOMY Co., Ltd. в 2006 году.

Некоторые существующие ныне студии уходят корнями в Tatsunoko. Production I.G была изначально создана как I.G. Tatsunoko, отделение для работы над аниме Zillion, руководимое Мицухисой Исикавой. Студия Xebec также исторически связана с Tatsunoko, так как она является отделением Production I.G, а работавший ранее в Tatsunoko Коити Масимо впоследствии основал Bee Train.

2 июня 2010 года компания I.G. Port (материнская компания для Production I.G) объявила о приобретении 11,2 % акций Tatsunoko. Директор Production I.G Мицухиса Исикава начал частично работать на студии в качестве режиссёра.

Штаб-квартира Tatsunoko располагается в городе Кокубундзи провинции Токио.

Аниме

1960-е 
 Space Ace (Uchuu Ace) (1965)
 Mach Go Go Go (Гонщик Спиди) (оригинальный сериал) (1967)
 Oraa Guzura Dado (оригинальный сериал) (1967)
 Dokachin the Primitive Boy (или просто «Dokachin») (1968)
 Judo Boy (Kurenai Sanshiro) (1969)
 The Genie Family (Hakushon Daimaō) (1969)

1970-е 
 The Adventures of Hutch the Honeybee (Mitsubachi Monogatari Minashigo Hacchi и La Abeja Hutch) (1970)
 The Funny Judo Champion (Inakappe Taisho) (1970)
 Hippo and Thomas (Kabatotto) (1971)
 Animentari Ketsudan (1971)
 Mokku of the Oak Tree (Saban’s Adventures of Pinocchio) (1972)
 Science Ninja Team Gatchaman (Kagaku Ninja-Tai Gatchaman) (также Battle of the Planets, G-Force: Guardians of Space, Comando G: La Batalla de los Planetas, Fuerza G) (1972)
 Tamagon the Counselor (Kaiketsu Tamagon) (1972)
 Demetan Croaker, The Boy Frog (1973)
 Neo-Human Casshern, также просто Casshan (Shinzo Ningen Casshan) (1973)
 New Honeybee Hutch (Shin Minashigo Hutch) (1974)
 Hurricane Polymar (1974)
 The Song of Tentomushi [Ladybug] (Tentomushi no Uta) (1974—1976)
 Time Bokan (1975)
 Tekkaman: The Space Knight (Uchū no Kishi Tekkaman) (1975)
 Goliath the Super Fighter (Gowappā 5 Godam или Gowapper 5 Godam) (1976)
 Paul’s Miraculous Adventure (Paul no Miracle Daisakusen) (1976—1977)
 Yatterman (Time Bokan Series Yatterman) (1977)
 Temple the Balloonist (Fūsen Shōjo Tenpuru-chan) (также Temple the Balloonist, Sabrina’s Journey) (1977—1978)
 Ippatsu Kanta-kun («Home Run» Kanta-kun) (1977—1978)
 Tobidase! Machine Hiryuu (1977, вместе с Toei Doga)
 Gatchaman II (Kagaku Ninja-Tai Gatchaman Tsū) (также Eagle Riders) (1978)
 Zenderman (или Zendaman) (1979)
 Gordian Warrior (Tōshi Gordian) (1979)
 Gatchaman F, также Eagle Riders(Kagaku Ninja-Tai Gatchaman Faitā) (1979)
 Daddy-Long-Legs (Ashinaga Ojisan) (1979, дополнение для телевидения)

1980-е 
 The Littl' Bits (Mori no Yoki na Kobitotachi: Berufi to Rirubitto) (1980)
 Rescueman (Time Patrol Tai Otasukeman) (1980)
 Muteking, The Dashing Warrior (Tondemo Senshi Mutekingu) (1980-81)
 Firebird (Yattodetaman) (1981)
 Gold Lightan, The Gold Warrior (Ougon Senshi Gold Lightan) (1981)
 Superbook Первый сезон (Anime Oyako Gekijo) (1981-82)
 Dashu Kappei (Dash! Kappei a.k.a. Gigi la Trottola, Chicho Terremoto) (1981-82)
 Gyakuten! Ippatsuman (1982)
 The Super Dimension Fortress Macross (1982) (создано Studio Nue)
 The Flying House (Taimu Kyoshitsu: Tondera Haosu no Daiboken) (1982-83)
 Mirai Keisatsu Urashiman (Future Police Urashiman) (1983)
 Itadakiman (1983)
 Genesis Climber Mospeada (1983)
 Superbook Сезон второй (Pasokon Toraberu Tanteidan) (1983)
 Starzan S (1984)
 Super Dimension Cavalry Southern Cross (1984)
 The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love? (1984) (создана Studio Nue)
 Yoroshiku Mekadokku (What’s Up Mechadoc? a.k.a. A Tutto Gas) (1984-85)
 Honou no Alpine Rose (a.k.a. Judy and Randy) (1985)
 Time Travel Tondekeman (a.k.a Time Quest Tondekema!) (1985)
 Shouwa Aho Soushi: Akanuke Ichiban (1985)
 Роботех Адаптация Macross, Southern Cross и Mospeada (1985)
 Hikari no Densetsu (1986)
 Doteraman (1986)
 Outlanders (создано AIC на правах с Tatsunoko; не указано на сайте Tatsunoko) (1986)
 Akai Kodan Zillion (1987)
 Oraa Guzura Dado (цветной ремейк) (1987)
 Legend of Heavenly Sphere Shurato (1989)
 Konchū Monogatari: Minashigo Hutch (новый сериал) (1989)

 1990-е 
 Samurai Pizza Cats (Kyatto Ninden Teyande) (1990)
 Robin Hood no Daibōken (1990)
 Legend of Heavenly Sphere Shurato: Sōsei e no Antō (1991)
 Uchu no Kishi Tekkaman Blade (Space Knight Tekkaman Blade) (1992)
 Casshan: Robot Hunter (1993)
 Video Girl Ai (1993; создано IG Tatsunoko)
 Time Bokan: Royal Revival (1994)
 Shirayuki Hime no Densetsu («The Legend of Princess Snow White») (1994)
 Tekkaman Blade II (1994)
 Gatchaman (1994)
 Dokkan! Robotendon (1995)
 Neon Genesis Evangelion (1995, производство совместно с Gainax)
 Cinderella Monogatari (1996)
 New Hurricane Polymar (1996)
 Mach Go Go Go (Speed Racer X) (1997)
 Generator Gawl (1998)
 Seikimatsu Densetsu: Wonderful Tatsunoko Land (1999)

2000-е 
 Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman (2000)
 The SoulTaker (2001)
 Nurse Witch Komugi (совместно с Kyoto Animation) (2002)
 Карас (2005) — работа к 40-летнему юбилею Tatsunoko
 Yobarete Tobidete! Akubi-chan (2001; спин-офф The Genie Family)
 Akubi Girl (2006; ремейк Yobarete Tobidete! Akubi-chan)
 Yatterman (2008; ремейк сериала 1977 года)
 Yatterman (OVA)
 Casshern Sins (2008; ремейк сериала 1973 года; производство совместно с Madhouse)
 Metal Fight Beyblade (премьера 5 апреля 2009 года; в сотрудничестве с SynergySP)

2010-е 
 Hutch the Honeybee ~Yuki no Melody~ (2010; фильм-ремейк телесериала 1970 года)
 Yozakura Quartet ~Hoshi no Umi~ (2010; в сотрудничестве с KMMJ Studios)
 Princess Resurrection (2010; ремейк оригинального телесериала)
 Gatchaman (2011; совместно с Imagi Animation Studios)
 Sket Dance (2011)
 C (2011)
 Namiuchigiwa no Muromi-san (2013)
 Kimi no Iru Machi (2013)
 Psycho-Pass 2 (2014)
 Transformers: Titans Return (2017—2018)
 Transformers: Power of the Primes (2018)
 The Price of Smiles (2019)
 King of Prism: Shiny Seven Stars (2019)

Примечания

Ссылки 

 Tatsunoko Production
 Tatsunoko Production
 Фан-клуб Tatsunoko в США

Аниме-студии
Компании, основанные в 1962 году